«Ямщики́ на подста́ве, или И́грище невзнача́й» ― одноактная комическая опера Евстигнея Фомина на либретто Н.А. Львова, написанная в 1787 году.

История

История создания и постановок 

Сведения о постановках "Ямщиков..." весьма скупы и часто недостаточно точны, не сохранилось никаких отзывов или воспоминаний современников, позволяющих судить о том, как была принята опера театральной аудиторией. Первое литературное упоминание об опере появилось спустя более полувека — у А.А. Шаховского, а затем у А.Н. Серова.  

Безусловно, история возникновения оперы связана с работой Н.А. Львова и И.Г. Прача над "Собранием русских песен", опубликованному в 1790 году. Музыкальный материал оригинальных русских народных песен был использован в опере: так полностью идентичны напевы двух протяжных песен в опере и сборнике 1790 года. Следовательно, либо Львов передал Фомину некоторые напевы, заготовленные для сборника, либо Фомин, наряду с другими музыкантами, поставлял Львову песенные записи, впоследствии вошедшие в сборник. 

"Ямщики на подставе" стали первым опытом Львова в области оперной либреттистики. Судя по всему, Львов вообще не предназначал свои пьесы для публичной сцены, рассчитывая на любительское их исполнение в интимном дружеском кругу, и не предавал этой стороне своей деятельности особенно серьёзного значения. "Ямщики...", видимо, не представляли собой исключения в этом плане. Весьма сомнительной представляется указываемая в некоторых литературных источниках дата её первого исполнения — 2 января 1787 года в Петербурге. На рукописной копии либретто обозначена более поздняя дата — 8 ноября 1787 года, которую А.Н. Глумов считает днём петербургской премьеры оперы. В пользу предположения о том, что опера шла на столичной сцене, говорит, казалось бы, и имеющийся в том же списке либретто перечень исполнителей, среди которых встречаются выдающиеся русские актёры конца XVIII века. Но неизвестно, была ли опера действительно исполнена в таком составе или это только предварительная намётка, сделанная Львовым. Кроме того, артисты казённой сцены могли быть привлечены и для участия в домашнем спектакле. По некоторым сведениям, петербургская премьера всё же имела место быть и завершилась провалом.

Достоверным можно считать только факт исполнения "Ямщиков..." в Тамбове в 1788 году — в театре, созданном Г.Р. Державиным. Вполне вероятно, что Державин мог обратиться ко Львову, с которым он был связан тесными дружескими и родственными отношениями, за помощью в молодом театральном деле. В литературе также имеются указания, хотя и не подтверждённые документально, на то, что Фомин служил под начальством Державина.  

Литературовед Л.И. Кулакова писала, характеризуя либретто "Ямщиков...": "Написанная по случаю путешествия Екатерины II (о встрече "матушки" речь идёт на протяжении всей пьесы), опера, в отличие от многих произведений из "народной" жизни, затрагивает не совсем безобидный вопрос о несправедливой сдаче ямщика в рекруты, разрешаемый по условиям жанра, совершенно благополучно". Здесь имеется в виду знаменитая поездка Екатерины II по южным областям Российской империи, длившаяся более шести месяцев, с начала января по июль 1787 года. Повсюду на пути следования императрицы встречи её обставлялись с необычайной пышностью и блеском, использовались все средства для того, чтобы создать видимость благополучия и процветания. Весьма вероятно, что опера Фомина была написана в расчёте на возможное посещение Тамбова Екатериной. Сюжет был вполне подходящим для такого случая. Однако Тамбов остался в стороне от маршрута путешествия императрицы, и, судя по дате, указанной на печатном либретто, опера была поставлена здесь лишь год спустя. 

Рукописная партитура оперы хранится в Центральной нотной библиотеке Мариинского театра. Печатное либретто оперы было издано в Тамбове в 1788 году. Рукописная копия либретто с некоторыми дополнительными пометками хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.

Возрождение оперы в XX—XXI вв. 

А.С. Рабинович был первым из исследователей, проявившим должное внимание к "Ямщикам на подставе" как к одному из наиболее интересных и своеобразных произведений русской музыки XVIII века. Два отрывка из оперы были опубликованы в первом томе хрестоматии "История русской музыки в нотных образцах" под редакцией С.Л. Гинзбурга в 1940 году. 

В 1947 году в Москве состоялось концертное исполнение этой оперы в редакции Б.В. Доброхотова, организованное Государственным Центральным музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки. В 1982 фирмой "Мелодия" была выпущена запись музыкальных номеров оперы (Ленинградская государственная академическая капелла им. Глинки, Оркестр Оперной студии Ленинградской государственной консерватории им. Н. Римского-Корсакова, дирижёр В.А. Чернушенко). 

31 января 2012 года в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии состоялась премьера оперного спектакля "Игрище невзначай", поставленного Хоровым Театром Петербурга по мотивам опер Евстигнея Фомина (режиссёр — В.Ю. Богатырёв). Среди музыкального материала постановки — фрагменты оперы "Ямщики на подставе".  

22 апреля 2017 года на Малой сцене Алтайского государственного театра музыкальной комедии состоялась премьера оперы "Ямщики на подставе", режиссёр — Константин Яковлев. В постановке задействован оркестр русских народных инструментов Алтайского государственного университета под управлением профессора Н.А. Корниенко.

Действующие лица 

Действие происходит на подставе подле большой дороги в долине в конце XVIII века.

Сюжет 
Старый ямщик Абрам собирает своему сыну Тимофею сбрую. Выходит прибывший Офицер и просит поторопиться — ему нужны хорошие лошади: двадцать пар, из них шесть под карету. Ямщики наперебой предлагают Офицеру свои услуги, но его выбор падает на самого молодого — Тришку-занозу, прозванного Янькой-бахвалом. Лошадей Офицеру поставляют Тимофей и Янька. С песнями расходятся ямщики; Офицер уходит отдохнуть в шалаш Абрама.

Тимофей остаётся один, тяжело у него на душе — ямщик опасается, что будет разлучён с молодой женой Фадеевной. Янька недоумевает — кто же может разлучить приятеля с женой, если их по всем правилам поп обвенчал? Тимофей опасается Фильки-пролаза, — холопа исправника. Он, злодей, может принести немало бед. Янька пытается всячески утешить друга. Входит встревоженная Фадеевна — пусть муж поскорей бежит, иначе его заберут в рекруты. Тимофей гордо отвергает предложение жены — скрываться он не станет. Янька сзывает ямщиков и велит им идти к Офицеру просить за Тимофея. Все рассказывают Офицеру, что Филька-пролаз, в прошлом году сбежавший от рекрутчины и нанявшийся холопом к исправнику, сейчас подстроил так, чтоб Тимофея взяли в солдаты.

Появляется пьяный Курьер, в руках у него плеть и бутылка. За ним следует подвыпивший ямщик Вахруш. Ямщики отказываются поставлять пьяному лошадей. В злобе Курьер замахивается на стоящего поблизости Тимофея. Янька валит Курьера на землю и отбирает у него плеть. Ямщики подтрунивают над Вахрушем, — вот каких седоков он возит.

Офицер решает наказать Курьера, отослав его в часть. Вызвав драгуна, он приказывает ему сопровождать пьяницу. Вбегает Фадеевна — за её мужем пришли рассыльные. Офицер успокаивает молодую женщину. Входят рассыльные и Филька. Янька и другие ямщики всячески издеваются над Пролазом и просят Офицера отменить неправое решение. К их просьбе присоединяется и Абрам. Старик уже двух сыновей отдал в рекруты, Тимофей у него последний, он только что женился. Офицер обещает наказать обманщика Фильку. Один из ямщиков дёргает Пролаза за пояс, из-за пазухи вываливаются шляпа, платки, часы: Филька-пролаз обобрал исправника. Офицер приказывает арестовать вора.

На радостях, что всё обошлось и злодей наказан, Фадеевна, Янька, Абрам и Тимофей поют весёлые песни, пляшут. Слышится топот коней, ямщики уходят встречать приехавших и готовить Офицеру лошадей к отъезду.

Музыкальные номера  
 Увертюра — некоторые исследователи приписывают ей элементы программности, находя в её музыке образы быстрой езды и стремительно проносящихся дорожных пейзажей. В основе увертюры — тема народной песни "Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь" (Сборник Львова—Прача, № 61). Мелодия несколько изменена, она приобрела более плавные и строгие очертания. Формально увертюра содержит в себе все элементы сонатного аллегро, но при соблюдении внешней схемы принципы сонатной формы здесь существенно переосмыслены. 
 Песня хором (Не у батюшки в зелёном саду...) — протяжная хоровая песня на мотив одноимённой русской народной песни (Сборник Львова—Прача, № 5). Интересна многоголосная фактура хора: мелодия не проводится в одном голосе полностью, от начала до конца, а постоянно перехватывается различными голосами, поочерёдно выдвигающимися на передний план. 

 Хор (Высоко сокол летает...) — протяжная хоровая песня на мотив одноимённой русской народной песни. Во вступительной статье к "Собранию народных русских песен", куда она была включена (Сборник Львова—Прача, № 34), Н.А. Львов отмечает её как лучшую и самую древнюю по происхождению из имеющихся в этом сборнике протяжных песен. Этот номер является, по мнению, Ю.В. Келдыша, "одной из жемчужин русского хорового искусства XVIII века". Каждая строфа здесь начинается запевом, исполняемым двумя голосами, после чего вступает хор.     
 Песня Тимофея (Ретиво сердце молодецкое...) — сольная лирическая песня на мелодию русской народной песни "Дорогая ты моя матушка" (Сборник Львова—Прача, № 29, идентична тональность g-moll). Львов относил её к числу песен позднего происхождения. В её напеве черты старой протяжной песни соединяются с интонациями, характерными для городской сентиментальной песни-романса. Вариант песни из "Собрания..." 1776 года Трутовского значительно отличается от львовского и стилистически более близок к строю народной мелодии. Это свидетельствует в пользу того, что опера послужила непосредственным источником для составителей сборника 1790 года.  
 Дуэт Яньки и Тимофея (Между нами, ямщиками...) — диалог между двумя ямщиками, реплики которого построены на одинаковой попевке плясового характера; у одного она звучит в мажоре, у другого — в миноре. Использованная попевка встречается во многих песнях, известных в XVIII веке. В частности, её мажорная форма представлена в песне "Ах, во саду, во саду" (Сборник Львова—Прача, № 53), минорная — в песне "Во саду ли, в огороде" (Сборник Львова—Прача, № 83).
 Трио Вахруша, Яньки и Курьера (Кабы я была пташка...) — номер построен на короткой трихордовой попевке, типичной для многих календарно-обрядовых песен. В сборниках XVIII века такой тип песен не встречается, поэтому можно предположить, что мы имеем здесь дело с уникальной записью песни, оставшейся неизвестной в городском быту, или же эта мелодия была сочинена Фоминым на основании песен, слышанных им от деревенских исполнителей. 
 Песня Яньки, Тимофея и хора (Купить ли те, Филюшка...) — насмешливая, издевательская песня, которую поют Тимофей и Янька, обращаясь к разоблачённому бобылю Фильке. 
 Квартет с хором (Молодка, солдатка полковая...) — в основу положена популярная одноимённая песня, имевшаяся во всех сборниках XVIII века. В опере дан её особый вариант, не совпадающий ни с одним из известных по печатным изданиям. Выбор её продиктован сценической ситуацией: молодой жене ямщика Тимофея, которого обманным путём пытаются отдать в рекруты, грозит участь одинокой солдатки. Но исполняемая после того, как опасность миновала, песня приобретает весёлый и даже несколько шутливый характер. 
 Трио с хором (Во поле берёза бушевала...) — плясовая песня на мотив русской народной песни "Во поле берёза стояла" (Сборник Львова—Прача, № 62). Оригинальный текст подвергся здесь довольно значительным изменениям: по-видимому, слова этого номера были сочинены Львовым самостоятельно с использованием отдельных поэтических образов и оборотов народной песни. Стремительный темп, бойкие "перехваты" мелодии разными исполнителями (Фадеевна, Тимофей, Янька) создают впечатление безудержного веселья и разгула. Это настроение достигает кульминации в последнем куплете, где к исполнителям присоединяется хор, а Янька пляшет, "пустясь вприсядку, свистя и щёлкая", как указано в либретто. 
 Марш — оркестровый эпизод, имеющий "проходное" значение. 
 Хор (Вы раздайтесь, расступитесь, добрые люди...) — ритмический рисунок темы заимствован из первой фразы одноимённой русской народной песни (Сборник Львова—Прача, № 88). Здесь Фомин использует приёмы инструментального варьирования народной темы, найденные им в хореографических сценах оперы-балета "Новгородский богатырь Боеславич".

Значение  
Опера "Ямщики на подставе" занимает одно из наиболее значительных мест в русском музыкально-театральном наследии XVIII века. Если в наиболее популярных русских операх XVIII века литературный текст был по меньшей мере равноправным с музыкой, а нередко и перевешивал её по значению, то "Ямщики на подставе" представляют интерес прежде всего благодаря свежему, оригинальному подходу их авторов к народной песне. 

Советский педагог и музыковед А.С. Рабинович писал:

"Ямщики на подставе" - прямой вызов всем пасторальным тенденциям в трактовке народной песни. Партитура "Ямщиков" рекордно оригинальное явление. Ни на Западе, ни в России не найти к ней никакого прообраза. Русская песня запечатлена Фоминым отлично, во весь рост.

Широко бытовавшие в XVIII веке народные игрища, в которых элементы театрального представления соединялись с обрядом, шуточной импровизацией, пением и пляской, оказали большое влияние на молодую русскую оперу. К произведениям, в которых показ народных обычаев, игр и песен становился главной задачей, и отдельные эпизоды скреплялись весьма шаткой драматургической фабулой, относится и опера Фомина "Вечеринки, или Гадай, гадай, девица". Главное же, что отличает "Ямщиков на подставе" от чисто развлекательных песенных опер-дивертисментов — это содержательный отбор песен и чуткое проникновение композитора в их самобытный музыкальный строй. 

Оригинальность творческого мышления Фомина проявляется уже в увертюре, которая непосредственно переходит в начальный хор. В отличие от большинства оперных увертюр того времени, она служит не просто для того, чтобы сосредоточить внимание слушателей и зрителей, "настроить" их эмоционально, а органически связана с самим действием. В опере сопоставлены песни различного жанра и выразительного склада, причём в их чередовании можно заметить определённую последовательность (как в сборнике Львова—Прача): после двух хоровых протяжных песен дана сольная лирическая; затем следует группа сольных или диалогических песенных эпизодов преимущественного плясового склада, и заканчивается опера стремительной, удалой песней-пляской. Возникающая таким образом линия непрерывного динамического нарастания до известной степени компенсирует отсутствие напряжённо развивающейся драматургической фабулы.

Советский музыковед-историк, доктор искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Ю.В. Келдыш писал:

Русская народная песня представлена здесь широко и разносторонне, в различных своих видах и разнородном колоритном освещении. В смысле глубины и тонкости проникновения в своеобразный строй народной песенности Фомин намного опередил своё время, предвосхитив многое из того, что было полностью осознано только в классическую пору русской музыки.

"Ямщики на подставе", с их вниманием к истокам национальной музыки, русской народной песне, оказали существенное влияние на формирование музыкального стиля М.И. Глинки. В XX веке эту художественную методологию развивали Д.Д. Шостакович в "Леди Макбет Мценского уезда" и И.Ф. Стравинский в "Мавре".

Примечания

Ссылки 
 Опера Фомина "Ямщики на подставе" 
 Опера "Ямщики на подставе, или Игрище невзначай" — слушать на classic-online.ru 
 Игрище невзначай. ч. 1 Реж. Богатырёв В.Ю.
 Н.А. Львов. Либретто комической оперы "Ямщики на подставе, или Игрище невзначай" 

Оперы на русском языке
Оперы 1787 года